Rekombinant (ang. recombinant) − gameta powstała w wyniku crossing-over, czyli wymiany fragmentów DNA między chromosomami homologicznymi w procesie mejozy.

Genetyka

sv:Rekombinant